Самойловы:

 Самойловы — графский и дворянские роды.
 Самойловы — семья русских актёров.